Das U.S. Virginia Slims National Women’s Indoor 1971 war ein Tennisturnier der Damen in Winchester, in der Nähe von Boston. Es war Teil der WTA Tour 1971 und fand vom 26. Februar bis 1. März 1971 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1971
Tennisturnier in Winchester (Massachusetts)